Ordet drabant kommer fra nedertysk og betyder "Følgesvend". Afledt af denne har ordet flere betydninger eller specialiseringer:
 Drabant (astronomi) – En drabant er et objekt (måne, satellit...) i kredsløb om en planet.
 Drabant (bådtype)
 Militær livvagt for kongelige eller øverste officerer, se f.eks. Drabantgarden og Drabantsalen
 Drabant (band) 

Se også:
 Trabant